-{Yb}- односно -{YB}- може да има више значења:

 -{Yb}- - хемијски знак за хемијски елемент итербијум (-{ytterbium}-)
 -{YB}- - ознака за јединицу количине података „јотабајт“
 -{Yb}- - ознака за јединицу количине података „јотабит“

Хемијски знак
Скраћенице и слова
Јединице количине података